

Codici 
 ITE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ituberá (Brasile)

Sigle 
 Istituto tecnico economico